

Persone 
Ernesto Campanelli (1891-1944) – aviatore italiano
Fabrizio Campanelli (1973) – compositore italiano
Filippo Campanelli (1739-1795) – cardinale italiano
Giuseppe Campanelli (1811-1884) – tenente colonnello italiano

Pagine correlate 
 Campanello